Гуарана может означать:

 Гуарана — вьющаяся лиана рода Пауллиния.

Фамилия 
 Гуарана, Якопо (1720—1808) — итальянский живописец.